Killers oder The Killers bezeichnet:

Filme:
 The Killers, deutscher Titel Rächer der Unterwelt, US-amerikanischer Spielfilm von Robert Siodmak (1946)
 The Killers, deutscher Titel Der Tod eines Killers, US-amerikanischer Spielfilm von Don Siegel (1964)
 Killers, deutscher Titel Mike Mendez’ Killers, US-amerikanischer Spielfilm von Mike Mendez (1996)
 Killers, deutscher Titel Kiss & Kill, US-amerikanischer Spielfilm von Robert Luketic (2010)
 Killers (2014), japanisch-indonesischer Spielfilm der Mo Brothers (2014)

Literatur:
 The Killers, deutscher Titel Die Killer, Kurzgeschichte von Ernest Hemingway (1927)
 The Killers (Bukowski), Kurzgeschichte von Charles Bukowski (1973)

Musikalben:
 Killers (Iron-Maiden-Album), Album von Iron Maiden
 Killers (Kiss-Album), Album von Kiss

Musikbands:
 Killers (französische Band), französische Speed- und Heavy-Metal-Band
 Killers (englische Band), englische Heavy-Metal-Band
 The Killers, US-amerikanische Rockband